Guigo ist der Name folgender Personen:

 Guigo I. (1083–1136/1137), französischer Mönch und fünfter Prior der Grande Chartreuse und Generalminister des Kartäuserordens
 Guigo II.  (* vor 1174; †  1193), französischer Mönch und neunter Prior der Grande Chartreuse und Generalminister des Kartäuserordens